Unimog U 25 steht für folgende Fahrzeuge:

 Unimog 70200
 Unimog 401
 Unimog 411